

Geografia

 Kyra – villaggio di Cipro

 Kyra – villaggio del Territorio della Transbajkalia
 Kyra – fiume siberiano, affluente dello Jana 
 Kyra – fiume siberiano, affluente dell'Onon
 Kyra Tas – fiume della Sacha-Jakuzia

Onomastica
 Kyra – variante del nome proprio di persona femminile Ciara

Pagine correlate
Kira